Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Kathy Rinaldi 6–4, 2–6, 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Kathy Rinaldi (finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Assente

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Anne White (primo turno)
 Kate Gompert (quarti di finale)
 Elise Burgin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1986